Teatro Juárez puede referirse a:
 El Teatro Juárez, un teatro ubicado en Av. Juárez s/n, Ex Cámara de Diputados, Centro C.P. 68000, Oaxaca, México; 
 El Teatro Juares, un teatro ubicado en la Carrera 19 con Calle 25, en el centro de la ciudad de Barquisimeto, Venezuela; o
El Teatro Benito Juárez, un teatro ubicado en la colonia Cuauhtémoc de la Ciudad de México; o 
El Teatro Juárez de Zitácuaro, un teatro ubicado sobre la Avenida Hidalgo en la ciudad de Zitácuaro, Michoacán; o
El Teatro Juárez, un antiguo teatro que estaba ubicado sobre las calles Allende y Escobedo, en Monterrey, Nuevo Leon; o 
 El Teatro Juárez de Guanajuato, Guanajuato.